IDF — сокращение названий ряда понятий, в первую очередь, организаций, в частности — фондов и армий («сил самообороны») ряда стран:

 Армия обороны Израиля (Цахаль, Israel Defense Forces) — армия Государства Израиль.
  (Indian Defence Force) — временные силы самообороны в составе армии Британской Индии, организованные в 1917 году для освобождения от гарнизонных обязанностей основных сил в период Первой мировой войны.
 Международная диабетическая федерация (International Diabetes Federation) — международный альянс более чем 230 организаций различных стран мира по профилактике диабета, борьбе с ним и т. д.
 Международная федерация шашек (International Draughts Federation)
  (Iceland Defense Force) — части армии США в 1951—2006 годах в составе сил НАТО, осуществлявшие оборону Исландии (не обладающей армией как постоянной военной организацией).
 Intel Developer Forum — регулярное собрание (конференция и выставка) инженеров и технологов для обсуждения продуктов Intel и связанных с ними.
 International DOI Foundation — организация, регулирующая разработку, охрану авторских прав и другие вопросы, связанных со стандартом идентификатор цифрового объекта (DOI).

Примечания